Het ATP-toernooi van São Paulo 2014 (officieel: Brasil Open) werd van 24 februari tot en met 2 maart gespeeld in de Braziliaanse stad São Paulo. De wedstrijden werden gespeeld op gravelbanen.

Het enkelspel werd gewonnen door Federico Delbonis. Hij versloeg in de finale Paolo Lorenzi met 4-6, 6-3 en 6-4. Het dubbelspel werd gewonnen door Guillermo García López en Philipp Oswald. Zij versloegen in de finale Juan Sebastián Cabal en Robert Farah Maksoud met 5-7, 6-4 en [15-13].

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Finales

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

São Paulo
ATP-toernooi van São Paulo